Katrin Eggenberger (1982-), femme politique liechtensteinoise ;
 Margrith Bigler-Eggenberger (1933-2022), première femme élue au Tribunal fédéral suisse.

Voir aussi 
 Eggenberg